Виденов е родово име следните личности:
 Васил Виденов (р. 1949), български певец
 Владимир Виденов (1922-1993), български политик
 Жан Виденов (р. 1959), български политик
 Игнат Виденов (р. 1941), български певец
 Любомир Виденов, няколко души с това име
 Славейко Виденов (р. 1912), български футболист

Български фамилни имена